Солнечное затмение 20 марта 2015 года — полное солнечное затмение 120 сароса, которое можно было наблюдать на севере Атлантического океана и в Арктике. Частные фазы затмения были видны в Европе, западной части России, Средней Азии, Ближнем Востоке, а также частично — в Северной Африке. Наилучшим местом наблюдений с территории России, после удалённой от основной территории Земли Франца-Иосифа, являлся город Мурманск, где в 13:18 по местному времени была достигнута максимальная фаза частного солнечного затмения 0,87, при высоте Солнца над горизонтом 21° — местный полдень.

Это затмение являлось повторением через сарос полного солнечного затмения 9 марта 1997 года. Следующее затмение данного сароса произойдёт 30 марта 2033 года.

Обстоятельства видимости затмения 
Из участков суши в полосу полной фазы попадали Фарерские острова и архипелаг Шпицберген.

Основные населённые пункты, где можно было наблюдать полное затмение

Обозначения: t1 — начало частных фаз затмения, T1 — начало полной фазы затмения, Tmax — момент наибольшей фазы, T2 — окончание полной фазы затмения, t2 — окончание частных фаз затмения, Η☉ — высота Солнца во время максимума затмения, Фmax — максимальная фаза, T3 — длительность полной фазы (T2 — T1).
В других городах:

Моделирование 
Анимация хода затмения
Детальная анимация хода затмения

Видеотрансляции 
Несколько компаний, такие как Slooh, The Virtual Telescope Project, AstronomyLive анонсировали проведение онлайн-трансляции полного солнечного затмения. Трансляции были доступны на соответствующих страницах официальных сайтов компаний
Трансляция Slooh,
Трансляция The Virtual Telescope Project,
Трансляция AstronomyLive.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Прямая трансляция затмения:  и  
 Интерактивная карта Ксавье Юбе полного солнечного затмения 20 марта 2015 года с обстоятельствами явления для данной точки
 Интерактивная карта НАСА полного солнечного затмения 20 марта 2015 с обстоятельствами явления для данной точки
 Total Eclipse of the Sun: 2015 March 20
 Солнечное затмение 20 марта 2015 года на «Полном солнечном затмении»
 Расчёт параметров затмения для любой точки Земли
 Солнечное затмение 2015

2015-20-03
2015 год в науке
События 20 марта
Март 2015 года